

Вейнрайт — місто, штат Аляска
 Вейнрайт — місто, штат Оклахома